Граммо́н, Ґраммон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний схід від Парижа, 50 км на північний схід від Безансона, 30 км на південний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Граммон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Граммон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона